Стовп — вертикальна балка, колода.
 Стовп — геральдична фігура.
 Канадський стовп — тип прапора.
 Вольтів стовп — ранній тип гальванічного елемента.
 Рудний стовп — гірничий термін, ділянка багатої руди всередині рудного тіла.
 Ганебний стовп — знаряддя покарання у Середньовіччя.
 Залізний стовп — реліквія в Делі.
 Хребетний стовп — те ж саме, що й хребет.
 Стовп — застаріла назва основного капіталу.

Див. також 
 Стовпчик
 Стовпець
 Стовпи творіння — космічний об'єкт
 Вавилонське стовпотворіння
 Стовпове знамення
 Стовповий вітряк